

Anno 
 626 o 626 a.C.

Codici 
 626 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Geel, presso Anversa, in Belgio

Matematica 
 626 – numero

Altro 
 Legge 626 – normativa italiana sulla sicurezza del lavoro, abrogata e sostituita dal D.Lgs.81/2008